Il existe de nombreuses fontaines de la Justice, parmi lesquelles :

Allemagne 

 Dresde
 Esslingen am Neckar
 Francfort-sur-le-Main
 Ratisbonne
 Worms
 Wuppertal

Suisse 

 Aarau
 Berne
 Bienne
 Boudry
 Brugg
 Burgdorf
 Cudrefin
 Cully
 Lausanne
 Morges (démolie en 1861)
 Moudon
 Neuchâtel
 Soleure
 Winterthour (Fontaine Justitia)